Бори́с Петухо́в:
 Петухов, Борис Петрович (1939—2017) — советский футболист.
 Петухов, Борис Сергеевич (1912—1984) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.
 Петухов, Борис Фёдорович (1913—1979) — советский Первый секретарь Кировского обкома КПСС.